GK poate fi:

 GK Persei, stea care a explodat în anul 1901
 Guernsey, codul FIPS 10-4 al acestei țări

Legături externe 
  „GK” la acronymfinder.com